Krokegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokegöl (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (13 ha)
Krokegöl (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Krokegöl (Lenhovda socken, Småland, 630619-147878), sjö i Uppvidinge kommun,  (22,8 ha)
Krokegöl (Lenhovda socken, Småland, 631177-146907), sjö i Uppvidinge kommun,  (5,66 ha)

Se även
Krokgöl
Krokagölen, sjö i Tingsryds kommun,  (6,85 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn